Barbacena (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Barbacena (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Barbacena (Elvas), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Elvas